Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Salamanca. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 37000.

 
Salamanca